

Anime e manga
Maria Antonietta – personaggio immaginario dell'anime giapponese Lady Oscar
Maria Antonietta – personaggio immaginario dell'anime giapponese Il Tulipano Nero

Cinema 
Maria Antonietta (Marie Antoinette)  – film del 1938 diretto da W. S. Van Dyke 
Marie Antoinette – film del 2006 diretto da Sofia Coppola
Maria Antonietta (Marie-Antoinette)  – film del 2006 diretto da Francis Leclerc e Yves Simoneau

Letteratura 
Maria Antonietta – tragedia incompiuta di Giacomo Leopardi
Maria Antonietta - La solitudine di una regina – saggio biografico di Antonia Fraser (2002)
Maria Antonietta - La vera storia di una regina incompresa – saggio biografico di André Castelot (1953)
Maria Antonietta - L'ultima regina – saggio biografico di Evelyne Lever (2000)
Maria Antonietta - Una vita involontariamente eroica – romanzo biografico di Stefan Zweig (1932)

Musica 
 Maria Antonietta – album di Maria Antonietta del 2012

Onomastica 
Maria Antonietta (anche nella forma Marie Antoinette) – nome proprio di persona femminile, variante di Maria Antonia

Persone 
Maria Antonietta d'Asburgo-Lorena (1755-1793) – arciduchessa austriaca poi Regina di Francia dal 1774 al 1792
Maria Antonietta (1987-) – cantante italiana
Maria Antonietta di Borbone-Spagna (1729-1785) – nobile spagnola, regina consorte del Regno di Sardegna

Televisione 
Maria Antonietta (Marie Antoinette) – serie televisiva del 2022

Variante Maria Antonia

Maria Antonia d'Austria (1669-1692) – nobile austriaca, arciduchessa d'Austria
Maria Antonia di Baviera (1724-1780) – nobile tedesca, principessa di Baviera
Maria Antonia di Borbone-Napoli (1784-1806) – nobile italiana, principessa di Napoli
Maria Antonia di Borbone-Due Sicilie (1814-1898) – nobile italiana, granduchessa di Toscana
Maria Antonia di Braganza (1862-1959) – nobile portoghese, infanta del Portogallo
María Antonia Bandrés y Elósegui (1898-1919) – religiosa spagnola, beatificata nel 1996
Maria Antonia Gioseffa di Borbone-Parma (1774-1841) – nobile italiana, principessa di Parma

Pagine correlate
Maria Antonia
Antonia